Чемпионат мира по снукеру 1999 (, также известен как 1999 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 17 апреля по 3 мая 1999 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стивен Хендри.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 1 148 000
 Победитель: £ 230 000
 Финалист: £ 135 000
 Полуфиналисты: £ 68 000
 Четвертьфиналисты: £ 34 000
 1/8 финала: £ 18 350
 1/16 финала: £ 12 500
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 20 000
 Высший брейк в квалификации: £ 2 000
 Максимальный брейк: £ 147 000

Высший брейк 

 Джон Хиггинс — 142. Всего на чемпионате мира 1999 года было 50 сенчури-брейков.
 Стивен Магуайр и Барри Пинчес — 143 (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Сенчури-брейки 

 142, 132, 127, 126, 124, 108, 104 Джон Хиггинс
 140, 123, 109, 104, 101, 100 Марк Уильямс
 137, 104 Кен Доэрти
 137, 108 Тони Драго
 136, 130, 110 Джеймс Уоттана
 134, 122, 120, 105, 100 Ронни О'Салливан
 134, 132, 126, 110, 109, 108, 106, 104, 104, 101 Стивен Хендри
 133 Джон Пэррот
 131, 114 Крис Смолл
 124, 120, 100 Мэттью Стивенс
 122 Доминик Дэйл
 120, 109 Джо Перри
 108, 103 Энтони Хэмилтон
 104 Стивен Ли
 103, 103 Марк Кинг

Ссылки 
 Седьмой титул Стивена Хендри 
 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1999 год в снукере